Харыялах () — село в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Одунунского наслега. Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части Якутии, в местности, богатой озёрами. Среди них: Берг, Сайылык-Кюель, Аччыгый, Уэттях. Одна улица: ул. Автодорожная.

Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — 109 км, до центра наслега с. Магарас — 22 км..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Одунунский наслег.

Население

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
До села идёт автодорога местного значения.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Горного улуса